Eliminacje do Grand Prix 1998

Eliminacje kontynentalne

Rundy wstępne 
brak danych

Ćwierćfinały

Terenzano (1) 
 1 maja 1997 r. (czwartek),  Terenzano

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego
Uwaga! Włoch Armanda Castagna z licencją holenderską

Częstochowa (2) 
 4 maja 1997 r. (niedziela),  Częstochowa

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Lublana (3) 
 4 maja 1997 r. (niedziela),  Lublana

Awans: 8 do półfinału kontynentalnego

Abensberg (4) 
 19 maja 1997 r. (poniedziałek),  Abensberg

Awans: 8+1 do półfinału kontynentalnego

Półfinały

Pocking (1) 
 7 czerwca 1997 r. (sobota),  Pocking

Awans: 8 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Michal Makovský i Björn Danielczik zastąpili Nikołaja Kokina i Wiesława Jagusia

St. Johann (2) 
 8 czerwca 1997 r. (niedziela),  St. Johann im Pongau

Awans: 8+1 do Finału Kontynentalnego
Uwaga! Włoch Armanda Castagna z licencją holenderską

Finał Kontynentalny 
 26 lipca 1997 r. (sobota),  Lonigo

Awans: 2 do Grand Prix 1998
Awans: 4 do Grand Prix Challenge
Uwaga! Siergiej Darkin zastąpił Roberta Bartha
Uwaga! Włoch Armanda Castagna z licencją holenderską

Eliminacje interkontynentalne

Eliminacje skandynawskie

Eliminacje szwedzkie

Półfinały

Eskilstuna (1) 
 4 maja 1997 r. (niedziela),  Eskilstuna

Awans: 8+1 do finału szwedzkiego

Mälilla (2) 
 4 maja 1997 r. (niedziela),  Mälilla

Awans: 8+1 do finału szwedzkiego

Finał szwedzki 
 21 maja 1997 r. (niedziela),  Mariestad

Awans: 5 do finału skandynawskiego
Uwaga! Magnus Zetterström zastąpił Cleasa Ivarssona

Finał duński 
 23 maja 1997 r. (piątek),  Holsted

Awans: 5 do finału skandynawskiego
Uwaga! Hans Nielsen i Brian Andersen po zawodach zrezygnowali z dalszych eliminacji

Finał skandynawski 
 7 czerwca 1997 r. (sobota),  Hyvinkää

Awans: 8+2 do Finału Interkontynentalnego
Uwaga! Frede Schött i Hans Clausen zastąpili Tommy’ego Knudsena i Briana Kargera

Eliminacje zamorskie

Finał Australijski 
 28 grudnia 1996 r. (sobota),  Brisbane

Awans: 4 do finału zamorskiego
Uwaga! Leigh Adams zrezygnował z dalszych eliminacji

Finał brytyjski 
 1 czerwca 1997 r. (niedziela),  Coventry

Awans: 6 do finału zamorskiego
Uwaga! Mark Loram i Chris Louis po zawodach zrezygnowali z dalszych eliminacji

Finał amerykański 
 14 czerwca 1997 r. (sobota),  Costa Mesa

Awans: 4 do finału zamorskiego

Finał zamorski 
 22 czerwca 1997 r. (niedziela),  Bradford

Awans: 8 do Finału Interkontynentalnego
Uwaga! Chris Manchester i Charles Ermolenko zastąpili Mike Farię i Bobby’ego Schwartza

Finał Interkontynentalny 
 26 lipca 1997 r. (sobota),  Västervik

Awans: 2 do Grand Prix 1998
Awans: 5+1 do Grand Prix Challenge
Uwaga! Jason Crump zastąpił Deana Barkera

Grand Prix Challenge 
 5 października 1997 r. (niedziela),  Wiener Neustadt

Awans: 9 do Grand Prix 1998

Zobacz też 
 Grand Prix 1995
 Grand Prix 1996
 Grand Prix 1997
 Grand Prix 1998

1998